«Трое в дороге» () — кинофильм.

Сюжет 
У сенатора США начинается выборная кампания. Помешать ему может только одно — его собственная неуправляемая дочь. Он поручает своему помощнику отвезти её в спецшколу. Взяв в помощники приятеля, все трое отправляются в дорогу, и это будет не самое простое путешествие.

В ролях 
 Чарли Шин — Пол
 Керри Грин — Робин Киттередж
 Алан Рак — Ти Эс
 Салли Келлерман — Бланш Киттередж
 Блэйр Тефкин — Мисси
 Рэймонд Дж. Барри — сенатор Киттередж
 Алекса Хэмилтон — Вирджиния
 Берт Ремсен — Стю
 Джеймс Айвори — Клеренс
 Эрик Брюскоттер — Джуниор
 Гари Таггарт — администратор ресторана

Ссылки 
 

Рецензии
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Билла Нортона